Мизанда́ри () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Мизандари, Алоизий Иосифович (1838—1912) — грузинский пианист и педагог.
 Мизандари, Андро — грузинский футболист.
 Мизандари, Валериан — грузинский скульптор, давший имя главному герою фильма «Мимино».
 Мизандари, Гиви — грузинский скульптор.

Составные фамилии 
 Слиянова-Мизандари, Дагмара Левановна (1910—1983) — грузинский композитор.

Персонажи 
 Валико Мизандари — персонаж Вахтанга Кикабидзе в фильме «Мимино».